Yantaromyrmex — ископаемый род муравьёв из подсемейства долиходерины (Dolichoderinae). Европа, эоценовый янтарь: Россия (балтийский янтарь), Германия (биттерфельдский или саксонский янтарь), Дания (скандинавский янтарь), Украина (ровенский янтарь) и олигоценовые отложения Германии.

Описание 

Мелкие муравьи, длина 4—6 мм. Голова трапециевидной формы, овальные фасеточные глаза расположены слегка впереди средней линии головы, оцеллии отсутствуют. Затылочные углы округлые. Мандибулы треугольной формы с многочисленными зубчиками на жевательном крае. Усики 12-члениковые. Нижнечелюстные щупики 6-члениковые, нижнегубные состоят из 4 сегментов. Стебелёк между грудкой и брюшком состоит из одного членика петиоля.
Род был впервые описан в 2013 году мирмекологами профессором Г. М. Длусским (МГУ, Москва) и Д. А. Дубовиковым (СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия) на основании двух новых и трёх описанных около века тому назад ископаемых видов муравьёв. Является предковым для родов Iridomyrmex, Anonychomyrma и для всей трибы Iridomyrmecini. Родовое название Yantaromyrmex образовано из двух слов: yantar () и myrmex ( — муравей).

Классификация 
  (ровенский, балтийский и другие янтари)
 =
 =
  (ровенский, балтийский и другие янтари)
 =
 =
  — Германия (биттерфельдский янтарь)
  — Германия (ровенский янтарь, балтийский янтарь)
  (ровенский, балтийский и другие янтари)
 =
 =

Примечания

Литература

Ссылки 
 .

†
†
Вымершие муравьи
Насекомые эоцена
Насекомые олигоцена
Инклюзы балтийского янтаря из Литвы
Инклюзы балтийского янтаря из Польши
Инклюзы балтийского янтаря из России
Инклюзы саксонского янтаря
Инклюзы ровенского янтаря
Инклюзы скандинавского янтаря из Дании
Фоссилии из олигоценовых отложений Германии
Таксоны, описанные Геннадием Михайловичем Длусским